Jaxa bezeichnet:

 die japanische Raumfahrtagentur Japan Aerospace Exploration Agency
 den Asteroiden (100267) JAXA
 den Slawenfürsten Jaxa von Köpenick (auch Jacza de Copnic, Jaczo)

Siehe auch:
 Jaczo

JAXA